En philosophie, l'abstraction désigne à la fois une opération qui consiste à isoler par la pensée une ou plusieurs qualités d'un objet concret pour en former une représentation intellectuelle, et le produit de cette opération.
 En psychologie, la pensée abstraite désigne l'aptitude à faire preuve d'abstraction, mais aussi à manipuler les concepts dans des raisonnements.
 Dans les arts, l'abstraction renvoie, entre autres, aux différents arts abstraits et plus largement à des formes expressives non figuratives et non narratives.
 En informatique, l'abstraction correspond à  deux concepts différents :
 en architecture des systèmes informatiques, l'abstraction est une représentation abstraite commune des objets permettant d'en simplifier et d'en unifier la manipulation ;
 en informatique théorique, l'abstraction est une construction syntaxique de base du lambda-calcul.